Lanos steht für:
 Chevrolet Lanos, Automodell der Marke Chevrolet
 Daewoo Lanos, Automodell der Marke Daewoo

Siehe auch:
 Llanos (Begriffsklärung)